Filago est un genre de plante de la famille des Asteraceae.
 Filago est une commune d'Italie.
 Carlo Filago (1589-1644) est un organiste et compositeur italien.